Verdugo puede designar:

 a los oficiales de justicia encargados de ejecutar las sentencias de tortura o muerte, también llamados sayones;
 a las varas que estos empleaban para los azotes, también llamadas azotadores;
 a las aves también llamadas alcaudones (Lanius spp.);
 a los brotes verdes de las plantas;
 a las prendas de abrigo y protección que cubren cabeza, cara y cuello, también llamadas pasamontañas o sotocascos.